Ро́йзман — фамилия еврейского происхождения (, ройз — роза).

Известные носители 
 Ройзман, Абрам Яковлевич (1932—2015) — белорусский шахматист, мастер спорта СССР (1957), международный арбитр (1995).
 Ройзман, Бернард (род. 1929) — американский вирусолог.
 Ройзман, Герш (Григорий) (более известен как Генри Герро; 1919—1980) — автор и исполнитель собственных песен на идише, скрипач, певец и актёр.
 Ройзман, Евгений Вадимович (род. 1962) — российский политический и общественный деятель, глава Екатеринбурга (2013—2018), предприниматель, борец с наркоторговлей.
 Ройзман, Зиновий Александрович (1941—2022) — советский и российский кинорежиссёр, сценарист, драматург, публицист.
 Ройзман, Израиль Ильич (род. 1928) — российский и молдавский экономист.
 Ройзман, Леонид Исаакович (1915—1989) — российский органист и музыковед.
 Ройзман, Матвей Давидович (1896—1973) — русский поэт и прозаик.
 Ройзман, Оуэн (1936—2023) — американский кинооператор.

См. также